Грибоєдов
 Грибоєдов Олександр Сергійович
 Грибоєдов (село)
 2837 Грибоєдов

---

 Грибоєдова (Паскевич) Єлизавета Олексіївна

Російські прізвища